Debreceni ist der Familienname folgender Personen:

 András Debreceni (* 1989), ungarischer Fußballspieler
 Tibor Debreceni (* 1946), ungarischer Radrennfahrer